Guu es un personaje ficticio de la serie de Anime y Manga Jungle wa itsumo Hare nochi Guu.

Descripción 
Su apariencia es de una niña con cabello rosa y vestido rosa y amarillo. La expresión de Guu cambia a su antojo de una adorable niña a una expresión extraña (pero el único que se da cuenta es Hare). Guu en su interior tiene un mundo de edificios, animales extraños y tres personas que viven en su interior que parece no molestarles vivir en el interior de Guu.
En la serie al parecer nadie se da cuenta de lo rara que es Guu excepto Hare, que intenta arreglar todo el caos que Guu provoca.

Al parecer la única diversión de Guu es molestar a Hare engañándolo o metiéndolo en problemas.

Personajes de manga y anime